Fiães peut désigner :
au Portugal :
homonymies exactes :
Fiães, paroisse civile de la municipalité de Melgaço, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Fiães, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Fiães, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Fiães, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
homonymie partielle :
Fiães do Rio, paroisse civile de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real et la région Nord.